Тортугас има више значења:

 Тортугас (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Тортугас, Ла Тортуга (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Тортугас (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тортугас (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тортугас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тортугас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тортугас, Буенос Аирес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тортугас, Ла Преса (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тортугас, Лас Кончас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тортугас (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тортугас (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тортугас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тортугас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тортугас (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тортугас (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тортугас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тортугас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тортугас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику